Астеро́ид:
 Астероид — небесное тело Солнечной системы
 «» — фантастический фильм 1997 г.